Goodbye (1918) - filme

Música 
 Goodbye (álbum de Cream)
 Goodbye (canção de Alma Čardžić)
 Goodbye (canção de America)
 Goodbye (canção de Amy Jo Johnson)
 Goodbye (canção de Avril Lavigne)
 Goodbye (canção de Def Leppard)
 Goodbye (canção de Girls' Generation)
 Goodbye (canção de Kristinia DeBarge)
 Goodbye (canção de Spice Girls)
 Goodbye (canção de The Corrs)
Ou ainda:
 Goodbye (Sayonara Hitori)

Desambiguação